Pinto-do-mato é a designação comum das seguintes aves passeriformes:
da família dos Thamnophilidae:
Myrmornis torquata
da família Formicariidae:
Formicarius colma ou galinha-do-mato;
Formicarius analis ou Taoca.
da família Emberizidae:
Coryphospingus cucullatus ou tico-tico-rei

Desambiguação
Desambiguações de animais